Алекс Уэбб (; род. 1952, Сан-Франциско, США) — американский фотограф, член международного фотоагентства Magnum Photos.

Биография 
Изучал историю и литературу в Гарвардском университете и фотографию в Центре изобразительных искусств Карпентера.

С 1975 Уэбб принимает участие в многочисленных выставках по всему миру. Его работы представлены в коллекциях Кембриджского музея искусств, Международного центра фотографии в Нью-Йорке, музея фотоискусства в Сан-Диего, университете Массачусетса.

Он обладатель наград: the Overseas Press Club Award (1980), the Leopold Godowsky, Jr. Color Photography Award (1988), a National Endowment for the Arts Grant (1990), the Leica Medal of Excellence (2000), the David Octavius Hill Medaille (2002).

Фотографии Уэбба печатались в журналах GEO, Time, the New York Times Magazine. Для National Geographic он делал статьи про реку Амазонку, Тихуану и Монтеррей, Мексику и Стамбул.

Уэбб издал много книг по фотографии включая Hot Light/Half-Made Worlds: Photographs from the Tropics, Under A Grudging Sun, Crossings.

Алекс Уэбб живёт и работает в Бруклине, Нью-Йорк.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте National Geographic magazine